Muston – miejscowość w Australii Południowej (Australia)
 Muston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Muston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Winterborne Muston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset